Битва за Иловайск (1943)
 Битва за Иловайск (2014)